Pimentero puede referirse a:
El nombre común de la planta Capsicum annuum.
El nombre común de la planta Schinus molle.
El nombre de cierto tipo de arma corta '''''Pimentero (arma).
 Un recipiente que se coloca en la mesa para servir pimienta molida al gusto, ver salero.